«Счастье» — название нескольких фильмов:
 «Счастье» — советский фильм 1932 года режиссёра А. Файнциммера и драматурга В. Соловьёва. Не сохранился.
 

 «Счастье» — французский фильм 1965 года в постановке Аньес Варда.
 «Счастье» — французский фильм 1993 года в постановке Робера Гедигяна.
 «Счастье» — американский фильм 1998 года режиссёра Тодда Солондза.
 «Счастье» — фильм чешского режиссёра Богдана Сламы 2005 года
 «Счастье» — таджикский фильм 2007 года режиссёра Алишера Хушвахтова.
 См. также